Кружляк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кружляк, Доминик (род. 1996) — словацкий футболист, защитник клуба «Ружомберок».
 Кружляк, Иван (род. 1984) — футбольный арбитр из Словакии.